Török Kálmán (1858-1926) altábornagy 
 Török Kálmán (1865-1939) gyöngyösi plébános, prépost és főesperes, országgyűlési képviselő
 Török Kálmán (1889-1968) vezérőrnagy